Georges Picard (1857-1943), peintre français ;
 Georges Picard (1945-), écrivain français.